Ракитянский сельский совет может означать:
 Ракитянский сельский совет (Полтавская область) — входил до 2020 года в состав Великобагачанского района Полтавской области. Административный центр — село Раки́та.
 Ракитянский сельский совет (Харьковская область) — входил до 2020 года в состав Нововодолажского района Харьковской области. Административный центр — село Раки́тное.

См. также 
 Ракитненский сельский совет
 Ракитянский
 Ракитянский район